Tabán – Budapest I. kerületének része, ma nagyrészt közpark
Tabán – Esztergom egyik városrésze
Tabán – Szeged egyik városrésze a Felsőváros nevű részen
Tabán – Szolnok egyik városrésze
Tabán – Tiszaföldvár legrégibb városrésze
Tabán – Vác történelmi városrésze
Tabán - Nyitra városrésze

Egyéb Tabán nevű események, helyek
Tabán Fesztivál – könnyűzenei fesztivál a budapesti Tabánban
Tabáni Tájház – Szolnok Tabán nevű városrészének emléket állító tájház
Tabán – budapesti mozi
Szent Erzsébet híd – 2007-ig Tabán híd, az esztergomi Kis-Duna-ág fölött átívelő híd
 Tettye – Pécs egyik városrésze, a „pécsi Tabán”